Dies ist eine Liste der bekannten Monde von Planeten und Zwergplaneten im Sonnensystem, die der Asteroiden findet sich in der Liste der Monde von Asteroiden.

Bemerkungen:
 Aktuelle Neuentdeckungen tragen eine vorläufige Bezeichnung, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union auch einen Namen bekommen.
 Nicht aufgelistet sind Quasisatelliten oder koorbitale Objekte wie zum Beispiel 2002 AA29 oder 2003 YN107.
 Die erdähnlichen Planeten Merkur und Venus sowie der Zwergplanet Ceres haben keine natürlichen Satelliten.

Grobübersicht nach Planet

Tabelle mit Daten 
Die Nummerierung der Monde folgte ursprünglich ihrem Abstand vom jeweiligen Planeten, wurde aber später nur noch chronologisch nach Entdeckungsdatum fortgeführt.

Alphabetische Liste

Namentlich benannte Monde 
 Adrastea
 Aegaeon
 Aegir
 Aitne
 Albiorix
 Alvaldi
 Amalthea
 Ananke
 Angrboda
 Anthe
 Aoede
 Arche
 Ariel
 Atlas
 Autonoe
 Bebhionn
 Beli
 Belinda
 Bergelmir
 Bestla
 Bianca
 Caliban
 Callirrhoe
 Calypso
 Carme
 Carpo
 Chaldene
 Charon
 Cordelia
 Cressida
 Cupid
 Cyllene
 Daphnis
 Deimos
 Desdemona
 Despina
 Dia
 Dione
 Dysnomia
 Eggther
 Eirene
 Elara
 Enceladus
 Epimetheus
 Erinome
 Erriapus
 Ersa
 Euanthe
 Eukelade
 Eupheme
 Euporie
 Europa
 Eurydome
 Farbauti
 Fenrir
 Ferdinand
 Fornjot
 Francisco
 Galatea
 Ganymed
 Geirrod
 Gerd
 Greip
 Gridr
 Gunnlod
 Halimede
 Harpalyke
 Hati
 Hegemone
 Helene
 Helike
 Hermippe
 Herse
 Hiʻiaka
 Himalia
 Hippocamp
 Hydra
 Hyperion
 Hyrrokkin
 Iapetus
 Ijiraq
 Io
 Iocaste
 Isonoe
 Janus
 Jarnsaxa
 Juliet
 Kale
 Kallichore
 Kallisto
 Kalyke
 Kari
 Kerberos
 Kiviuq
 Kore
 Laomedeia
 Larissa
 Leda
 Loge
 Lysithea
 Mab
 Margaret
 Megaclite
 Methone
 Metis
 Mimas
 Miranda
 Mneme
 Erdmond
 Mundilfari
 Naiad
 Namaka
 Narvi
 Nereid
 Neso
 Nix
 Oberon
 Ophelia
 Orthosie
 Paaliaq
 Pallene
 Pan
 Pandia
 Pandora
 Pasiphae
 Pasithee
 Perdita
 Philophrosyne
 Phobos
 Phoebe
 Polydeuces
 Portia
 Praxidike
 Prometheus
 Prospero
 Proteus
 Psamathe
 Puck
 Rhea
 Rosalind
 Sao
 Setebos
 Siarnaq
 Sinope
 Skathi
 Skoll
 Skrymir
 Sponde
 Stephano
 Styx
 Surtur
 Suttungr
 Sycorax
 Tarqeq
 Tarvos
 Taygete
 Telesto
 Tethys
 Thalassa
 Thebe
 Thelxinoe
 Themisto
 Thiazzi
 Thrymr
 Thyone
 Titan
 Titania
 Trinculo
 Triton
 Umbriel
 Valetudo
 Ymir

Alphanumerisch benannte Monde 
 S/2003 J 2
 S/2003 J 4
 S/2003 J 9
 S/2003 J 10
 S/2003 J 12
 S/2003 J 16
 S/2003 J 18
 S/2003 J 19
 S/2003 J 23
 S/2004 S 7
 S/2004 S 12
 S/2004 S 13
 S/2004 S 17
 S/2004 S 21
 S/2004 S 24
 S/2004 S 26
 S/2004 S 28
 S/2004 S 29
 S/2004 S 31
 S/2004 S 34
 S/2004 S 36
 S/2004 S 37
 S/2004 S 39
 S/2006 S 1
 S/2006 S 3
 S/2007 S 2
 S/2007 S 3
 S/2009 S 1
 S/2010 J 1
 S/2010 J 2
 S/2011 J 1
 S/2011 J 2
 S/2015 (136472) 1
 S/2016 J 1
 S/2017 J 1
 S/2017 J 2
 S/2017 J 3
 S/2017 J 5
 S/2017 J 6
 S/2017 J 7
 S/2017 J 8
 S/2017 J 9
 S/2019 S 1

Weitere Listen 
 Liste der größten Objekte im Sonnensystem
 Liste der Jupitermonde
 Liste der Saturnmonde
 Liste der Uranusmonde
 Liste der Neptunmonde
 Liste der Monde von Asteroiden
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde
 Liste der hypothetischen Himmelskörper des Sonnensystems

Weblinks 
 Namen und Entdecker der Planeten, Zwergplaneten und deren Satelliten. USGS (englisch)
 Moons Übersicht über die Monde des Sonnensystems (Scott Sheppard, englisch)

!
Monde